Facelift (álbum), álbum da banda de rock americana Alice in Chains
 Reestilização, pequenas alterações feitas em um automóvel durante o seu ciclo de produção, também conhecido pelo nome em inglês facelift
 Ritidectomia, procedimento cirúrgico usado para se eliminar as rugas, também conhecido pelo nome em inglês facelift